Die NFL-Saison 1992 war die 73. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 6. September 1992 und endete am 28. Dezember 1992.

Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 7. Februar 1993 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

NFL Draft 
Der NFL Draft 1992 fand vom 26. bis 27. April im Marriot Marquis in New York City statt und wurde von ESPN übertragen. Der Draft lief über zwölf Runden, in denen 336 Spieler ausgewählt wurden. Als erster Spieler des Drafts wurde Steve Emtman von den Indianapolis Colts ausgewählt.

Regular Season 
Die Nutzung von Videoaufzeichnungen zur Überprüfung von Schiedsrichterentscheidungen wurde auf Grund der teilweise langen Entscheidungsprozesse wieder eingestellt.

Legende:

Tie-Breaker 1992
 Miami beendete die Saison vor Buffalo in der AFC East aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (9–3 gegenüber 7–5 von Buffalo).
 Pittsburgh gewann die Conference und sicherte sich den 1. Platz in der Play-off-Setzliste der AFC vor Miami und San Diego aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (10–2 (0,833) gegenüber 9–3 (0,750) von Miami und 9–5 (0,643) von San Diego).
 Houston sicherte sich den zweiten AFC Wild Card Platz vor  Kansas City aufgrund ihres 23:20 OT-Sieges im direkten Duell in Woche 3.
 Washington sicherte sich aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (7–5 gegenüber 6–6 von Green Bay) den dritten und damit letzten NFC Wild Card Platz.
 Tampa Bay beendete die Saison vor Chicago und Detroit in der AFC Central aufgrund der Conference-Bilanz (5–9 gegenüber 4–8 von Chicago und 3–9 von Detroit).
 Atlanta beendete die Saison vor den Los Angeles Rams in der NFC West aufgrund ihrer besseren Bilanz gegen gemeinsame Gegner (5–7 statt 4–8 der Los Angeles Rams).

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 2. Januar 1993 und liefen bis zum 17. Januar 1993.
Die Dallas Cowboys gewannen ihren dritten Super Bowl.

 (*) nach Verlängerung

Super Bowl XXVII 

Der Super Bowl XXVII fand am 31. Januar 1993 im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien statt. Im Finale trafen die Buffalo Bills auf die Dallas Cowboys. Die Bills verloren zum dritten Mal in Folge den Super Bowl.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL Geschichte 1991–2000 (englisch)

Einzelnachweise 

1992
American-Football-Saison 1992